En anglais, Slipknot signifie nœud coulant.

 Slipknot, un groupe américain de nu metal
 Slipknot, un album de Slipknot
 Slipknot, la première chanson de l'album Mate. Feed. Kill. Repeat.
 Slipknot était aussi un groupe américain de crossover thrash, sans lien avec le précédent. Le groupe s'est formé en 1980, a sorti une démo en 1989, et s'est séparé en 1995.
 Slipknot, un super-vilain de DC Comics